Die Virslīga 1942 war die 14. Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Meister wurde ASK Riga.

Die Saison 1940/41 wurde nach fünf Spieltagen wegen der Invasion durch die Rote Armee abgebrochen. Auch die Übergangssaison 1941 wurde nach der Besetzung durch die Wehrmacht abgebrochen.

Modus 
Sechs Mannschaften  nahmen teil. Die Teams spielten nur einmal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. direkter Vergleich

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1942
Fußballsaison 1942